Виктор Иванович Задворный (род. 1966) — сотрудник советских и российских органов государственной безопасности, генерал-майор.

Биография 
Виктор Иванович Задворный родился в 1966 году. После окончания средней школы поступил в Высшее пограничное командное училище Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР.

После распада СССР продолжил службу в системе Министерства безопасности — Федеральной службы безопасности Российской Федерации на различных должностях в ряде региональных Управлений, пройдя служебный путь до поста заместителя начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю.

С января 2012 года полковник Виктор Иванович Задворный возглавлял Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Орловской области.

В 2013 году Задворному было присвоено очередное звание генерал-майора.

Окончил Санкт-Петербургский институт экономики и управления.

В июне 2016 года возглавил Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пермскому краю. В период его руководства этим Управлением в сентябре 2021 года произошло массовое убийство в Пермском государственном университете. Вскоре после этого, в октябре 2021 года, Задворный переехал в Самару, где занял должность заместителя по безопасности и режиму начальника Куйбышевской железной дороги.

Награждён рядом медалей.

Ссылки 
 После стрельбы в Перми начальник местного ФСБ перешёл на работу в Самару. // Блокнот Самара, 21.11.2021.
 Генеральская линия. // Коммерсантъ, 23.09.2021.
 Задворный Виктор Иванович. // Забытые имена Пермской губернии, 25.11.2021.

Выпускники Московского пограничного института ФСБ России
Руководители региональных управлений ФСБ России
Выпускники вузов Санкт-Петербурга